

Istituzioni 
 NIST (National Institute of Standards and Technology) – agenzia governativa statunitense
 NIST (National Institute of Science and Technology) – istituto educativo indiano
 NIST International School – scuola internazionale thailandese

Persone 
 Jacob Nist – imprenditore statunitense
 Kristy Oatley-Nist – cavallerizza australiana

Altro 
 Nist' – fiume della Russia
 NIST – metodo per valutare la qualità di un testo tradotto con una traduzione automatica